Csehország
 Katovice, település a Dél-Csehországi kerület Strakonicei járásában
 Lengyelország
 Katowice, város a Sziléziai vajdaságban